Lix da Cunha (Mogi Mirim,  - Campinas, ) foi um engenheiro e arquiteto radicado em Campinas desde a infância e fundador da empresa de mesmo nome, no ramo da construção civil.

Filho do Sr. Felix da Cunha da Sra. Ottília Rodrigues da Cunha. Tinha como irmãos: Ary Rodrigues da Cunha; Carlos Antônio da Cunha; Haidée  R. Cunha Almeida; Felix R. da Cunha Filho;  Ney; Olga R. da Cunha Braga; José; Lecy e Inah.

Em 1921,  casou-se com a Sra. Nair Valente da Cunha, filha do Sr. Antônio de Oliveira Valente da Sra. Synira de Arruda Valente. Deste matrimônio nasceu: Ilce da Cunha Henry; José Carlos; Maria Lina Valente da Cunha Penteado e Marcelo. 

Estudou no Colégio Culto à Ciência em 1909, posteriormente passando vários anos nos Estados Unidos, estudando em lugares tais como a Randolph Macon Academy, em Bedford, Virgínia e o Rose Polytechnic Institute, em Terre Haute, Indiana. Diplomou-se em Arquitetura e Engenharia Civil. Posteriormente voltou ao Brasil, trabalhando na Standard Oil, São Paulo Railway Company e fundando a primeira sociedade em 1924, que depois viria a ser a Lix da Cunha S.A. em 1948.

Ligações externas 
 
 Camargo, Lucas - Historiador. 

Mortos em 1984
Arquitetos do estado de São Paulo
Naturais de Mogi Mirim
Engenheiros de São Paulo (estado)